Pandolf ou Pandulf anciennement Pandulphe  (italien Pandolfo) est un nom propre d'origine lombarde qui peut désigner :

Princes de Bénévent 
 Pandolf Tête de Fer ;
 Pandolf II prince de 981 à 1014 († 1014) ;
 Pandolf III prince de 1033 à 1059 ;
 Pandolf IV prince de 1056 à 1074.

Princes de Capoue 
 Pandolf  de Capoue (Pandolf Tête de Fer) ;
 Pandolf II prince en 1007 puis de 1014 à 1022 ;
 Pandolf III de Capoue, prince de 1008 à 1014 (Pandolf II de Bénévent) ;
 Pandolf IV, prince de 1014 à 1049/1050 ;
 Pandolf V, associé en 1020, prince de 1050 à 1057 ;
 Pandolf VI, prince de 1022 à 1026.

Princes de Salerne 
 Pandolf  Tête de Fer ;
 Pandolf II, prince en 981 († 982) ;
 Pandolf III, prince en 1052.

Nobles italiens 
 Pandolfo da Polenta, seigneur de Ravenne ;
 Pandolfo IV Malatesta, seigneur de Rimini ;
 Pandolfo Petrucci, seigneur de Sienne.

Ecclésiastiques 
 Pandolfo Masca ;
 Pandolfo Capocci.

Homonymie dynastique